Dix-Neuf-Mars  ou XIX-Mars ou 19-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
19 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et littérature 
19 mars 1962 ? Waterloo ! : Livre de Michel Delenclos, paru aux éditions L'Harmattan en novembre 2012, 346 pages .

Odonyme 

Les noms de nombreuses voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date :

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans :

Graphies en français 

En France :

 Le principal événement commémoré est le cessez-le-feu du , qui marqua la fin de la guerre d'Algérie, au lendemain de la signature des accords d'Évian.
 Un autre événement également signalé, par au moins un odonyme à La Réunion, est le vote de la loi de départementalisation n°46-451, du .

Dans les autres pays et régions francophones :

 Ailleurs et autres dates : événements non connus

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 19 de Marzo » ou « Diecinueve de Marzo » 
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 19 de Marzo », à San Nicolás de los Garza dans l'État de Nuevo León.

Notes, références et géolocalisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations

Voir aussi

Articles connexes 
  
 

Homonymie
19